Vonbank ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Vonbank (1921–2009), österreichischer Archäologe, Universitätsprofessor und Museumsdirektor
 Josef Vonbank (1905–1936), österreichischer Politiker (VF)
 Karl Vonbank (1895–1975), österreichischer Politiker (NSDAP, VdU/FPÖ), Landtagsabgeordneter zum Vorarlberger Landtag
 Uli Vonbank-Schedler (* 1961), österreichische Kulturschaffende, Kuratorin und bildende Künstlerin